RSA se može odnositi na:
 RSA (algoritam)
 RSA brojevi, set brojeva čiji faktori su dva prosta broja
 -{RSA Security}-, preduzeće